Syzygium – słowo pochodzące z greki (syzygos) oznaczające tam "połączenie jarzmem". Używane jest w odmienny sposób w wielu różnych dziedzinach.

 astronomia: linearyzacja trzech ciał niebieskich wedle jednej linii (zobacz też: pływ syzygijny)
 medycyna: połączenie dwóch lub więcej organów
 zoologia: sparowanie chromosomów podczas mejozy
 czapetka łac. Syzygium – rodzaj roślin